Sula bezeichnet folgende Flüsse:
 Sula (Dnepr), Fluss in der Ukraine
 Sula (Memel), rechter Nebenfluss der Memel in Belarus
 Sula (Kasanka), Fluss in Tatarstan (Russland)
 Sula (Lieksanjoki), Fluss in der Republik Karelien (Russland)
 Sula (Mesen), Fluss in der Oblast Archangelsk (Russland)
 Sula (Petschora), Fluss in der Republik Komi (Russland)

Sula bezeichnet außerdem:
 Sula (Gattung), eine Vogelgattung aus der Familie der Tölpel (Sulidae)
 Sula (Kommune), Kommune in Møre og Romsdal in Norwegen
 Sula (Møre og Romsdal), Insel in der gleichnamigen Kommune
 Sula (Solund), Insel in der Kommune Solund in Vestland, Norwegen
 Sula (Frøya), Insel in der Kommune Frøya in Trøndelag, Norwegen
 Sula (Roman), ein Roman der US-amerikanischen Schriftstellerin Toni Morrison aus dem Jahr 1973
 Sula (See), See in der Republik Karelien (Russland)
 Sula (Ukraine), Dorf in der Ukraine
 Sula-Inseln in Indonesien

Sula ist der Familienname folgender Personen:
 Jessica Sula (* 1994), britische Schauspielerin
 Marianne Sula (* 1954), österreichische Schriftstellerin